Stati Uniti d'America
Estelline – città della Contea di Hamlin, Dakota del Sud
Estelline – città della Contea di Hall, Texas